Crane Creek Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Crane Creek Township du comté de Mason dans l'Illinois.
 Crane Creek Township du comté de Barry dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships